Las siglas THC pueden referirse a:

Cultura 
 The History Channel, un canal de televisión dedicado a la historia;
 THC, una revista argentina;
 THC!!, un grupo musical japonés;
 The Hardoce Crew, un grupo musical;

Química 
 hidrocarburos totales (total hydrocarbons, en inglés) en mezclas de gases.
 tetrahidrocannabinol, un compuesto químico hallado en cannabis;
 11-Hidroxitetrahidrocannabinol, un compuesto químico hallado en cannabis que ha sido cocinado;

Otros 
 Comisión Histórica de Texas, por sus iniciales inglés (Texas Historical Commission);
 Tasa Horaria Cenital, un parámetro usado en la visualización de meteoros;
 Terminal Handling Charge, un recargo en los fletes marítimos;
 The High Clothing, una marca de ropa en Venezuela;

Referencias

Siglas